Гео́ргий Ерва́ндович Терацуя́нц (15 июня 1929, Ленинград — 23 августа 2007, Петрозаводск) — российский дирижёр, хормейстер, музыкальный педагог, профессор, Заслуженный деятель искусств Карельской АССР (1967), Заслуженный работник культуры РСФСР (1978).

Известен как организатор, художественный руководитель и дирижёр Академического хора Петрозаводского государственного университета.

Биография 
Георгий Терацуянц родился в Ленинграде в семье инженера-строителя и врача-педиатра. Блокадник Ленинграда.

В 1953 году окончил отделение психологии философского факультета Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. Там же стал членом студенческого хора, а позже 2-м хормейстером хора ЛГУ (руководитель Г. М. Сандлер).

В 1953—1956 годах работал в школах Ленинграда.

В 1956—1957 годах руководил хорами философского, восточного и филологического факультетов Ленинградского университета.

В 1958 году Георгий Ервандович закончил дирижёрско-хоровое отделение Ленинградского музыкального училища при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова.

С 1958 по 1962 годы Терацуянц руководил студенческим хором Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена.

В 1962 году он переехал в Петрозаводск. Здесь Георгий Ервандович организовал Академический хор ПетрГУ и стал его художественным руководителем. Работал преподавателем хоровых дисциплин в Петрозаводском музыкальном училище имени К. Э. Раутио. С 1963 года — председатель правления хорового общества Карельской АССР.

В 1971—1989 годах — методист, директор методического кабинета Министерства культуры Карельской АССР. Член правления Всероссийского музыкального общества (1976).

В 1989—1999 годах — преподаватель, доцент, профессор кафедры культурологии Петрозаводского государственного университета.

В 1992—2007 годах — преподаватель кафедры хорового дирижирования Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова.

Почётный гражданин Петрозаводска (2005).

Умер в Республиканской больнице Петрозаводска после тяжёлой болезни.

Похоронен на Сулажгорском кладбище Петрозаводска.

Сочинения 
 Повесть о том, как я стал хормейстером. — Петрозаводск, 1995.
 Кое-что из опыта хормейстера. — Петрозаводск: Б. и., 1995. — 144 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Академического хора Петрозаводского государственного университета
 Ушёл из жизни Георгий Ервандович Терацуянц
 I Международный хоровой фестиваль имени Георгия Терацуянца в Петрозаводске
 Национальный архив Республики Карелия

Выпускники философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Хоровые дирижёры СССР
Хоровые дирижёры России
Хормейстеры СССР
Хормейстеры России
Музыканты Карелии
Преподаватели ПетрГУ
Преподаватели Петрозаводской консерватории
Заслуженные деятели искусств Карельской АССР
Почётные граждане Петрозаводска
Похороненные на Сулажгорском кладбище